Bözbergtunnel steht für:

 ein Autobahntunnel zwischen Basel und Zürich, siehe Autobahn A3 (Schweiz) #Streckenverlauf
 zwei Eisenbahntunnel, siehe Bözbergstrecke #Neuer Bözbergtunnel